Посольство России в Ватикане — официальное дипломатическое представительство Российской Федерации в государстве Ватикан. Располагается в Риме по адресу: Виа делла Кончилиационе () 10, int.2.
Возглавляет посольство Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Ватикане Александр Алексеевич Авдеев.

История отношений 

История дипломатических связей Святого Престола с Российским государством в значительной мере обусловлена взаимоотношениями православия и католицизма.
Влияние этих разногласий подтверждается фактом провала устройства визита в СССР и Россию папы Иоанна Павла ІІ по причине противодействия Русской православной церкви, хотя политическая воля государственных деятелей была.

Послы государств

См. также 
 Представители Российской Федерации при Ватикане
 Апостольская нунциатура в России

Примечания 

Ватикан
Российско-ватиканские отношения
Внешняя политика Ватикана